Гулістан — поетичний трактат Сааді

Гулістан — район, провінція Фарах

Гулістан — село, Мактааральський район, Туркестанська область

Гулістан — місто, центр округу Кілда-Абдулла, провінція Белуджистан
 Гулістан — місто, провінція Пенджаб
 Гулістан — район міста Карачі

Гулістан — місто, центр Сирдар'їнської області
 Гулістан — селище, Андижанський район, Андижанська область
 Гулістан — селище, Кувинський район, Ферганська область
 Гулістан — селище, Музрабадський район, Сурхандар'їнська область
 Гулістан — селище, Нарпайський район, Самаркандська область
 Гулістан — селище, Нішанський район, Кашкадар'їнська область
 Гулістан — селище, Ходжаабадський район, Андижанська область

Див. також 
 Голестан
 Гулістанський район
 Гюлістан